Муу-муу () — одежда гавайского происхождения свободного покроя, свисающая с плеч.

Описание и использование 
Как и гавайские рубашки, муу-муу, идущие на экспорт, часто ярко окрашены и имеют цветочный орнамент традиционных полинезийских мотивов. Муу-муу для местных гавайских жителей имеют более сдержанные тона. В настоящее время муу-муу уже не столь широко носимы в будни и на работе, как гавайские рубашки, но продолжают оставаться предпочтительным вечерним нарядом для свадеб и фестивалей, таких как танцевальный конкурс хулы «Мерри Монарх». Их также часто носят женщины, работающие в гавайских гостиницах. Муу-муу также популярны в качестве одежды для беременных, потому что они не подчёркивают талию.

Этимология и история 
Слово muʻumuʻu в гавайском языке означает «ампутированный», и относится к воспоминанию о проказе во время гавайского миссионерского периода. Первоначально это была разговорная версия более формального слова holokū. Holokū было оригинальным названием для «миссионерского платья», введённого протестантскими миссионерами на Гавайях в 1820-х годах. Holokū отличали длинные рукава и длина платья, доходящая до пола, с закрытым воротником. В последующие годы holokū более приблизился к европейской и американской моде. После этого изменения получил большее распространение сокращённый вариант muʻumuʻu.

В популярной культуре

Кинематограф 
 В американской комедии положений «Трое — это компания» персонаж Хелен Ропер носит исключительно муу-муу.
 В американском комиксе «Zippy the Pinhead» персонаж Зиппи обычно носит муу-муу в горошек, приводящую многих в замешательство.
 В эпизоде сериала Симпсоны «King-Size Homer» растолстевший Гомер, чтобы получить инвалидность и работать на дому, носит муу-муу, так как его обычная одежда больше ему не подходит.
 В мультфильме «Лило и Стич» Лило часто показана одетой в красное муу-муу с белыми пальмовыми листьями.

Литература 
 Упоминается в гавайском рассказе Джека Лондона «Кости Кахекили»
 Упоминается в историческом любовном романе Ферн Майклз «Хозяйка „Солнечного моста“»
 В фантастическом произведении Йона Колфера «Затерянный мир» в оранжевое муу-муу одет бесёнок «Номер Первый».

Примечания

Ссылки 
 Домашняя одежда (муу-муу), 1970-е годы: Staten Island Historical Society Online Collections Database

Культура Гавайев
Национальные костюмы